Waldhausen ist der Name folgender Burgen:

Burg Waldhausen (Aalen), unauffindbare, abgegangene Burg bei Aalen-Waldhausen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
Burg Waldhausen (Altheim), unauffindbare, abgegangene Burg bei Altheim-Waldhausen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
Burg Waldhausen (Lorch), unauffindbare, abgegangene Burg bei Lorch-Waldhausen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg